Die Spielzeit 2020/21 war die 72. reguläre Spielzeit der Schweizer Quickline Handball League im Handball.

Namensänderung 
Am 18. Februar 2021 wurde bekannt gegeben, dass Quickline der neue Namenssponsor der Liga ist. Daher wurde sie von Nationalliga A zu Quickline Handball League umgetauft. Die NLB behielt ihren Namen.

Hauptrunde

Playoffs

Meistermannschaft von Pfadi Winterthur

Weblinks 
 Matchcenter

Einzelnachweise 

2020_2021
Handballsaison 2020/21